Velleda – sciamana dei Bructeri, che ispirò la rivolta batava
Velleda – nome proprio di persona italiano femminile
126 Velleda – asteroide della fascia principale